3 poziciona izomera bromohlorobenzena (hlorobromobenzena) su moguća:
 4-Bromohlorobenzen Sinteza:
 3-Bromohlorobenzen (1-Bromo-3-hlorobenzen) Sinteza:
 2-Bromohlorobenzen (o-hlorobromobenzen) Sinteza:

Reference 

Хлороарени
Бромоарени